Die Spielzeit 1992/93 der 1. Liga  war die 50. und letzte reguläre Austragung der höchsten Eishockeyspielklasse der Tschechoslowakei. Im Playoff-Finale setzte sich der HC Sparta Prag mit 3:1 gegen den HC Vítkovice durch. Für die Mannschaft war es ihr insgesamt vierter tschechoslowakischer Meistertitel. Die Liga wurde aufgrund der Auflösung der tschechoslowakischen Föderation in zwei unabhängige Ligen, die tschechische und slowakische Extraliga, aufgeteilt.

Modus 

Im Gegensatz zur Vorsaison wurde die Liga wieder in einer gemeinsamen Gruppe ausgespielt und die Playoffs wieder eingeführt. Zunächst wurde eine Doppelrunde mit je einem Heim- und Auswärtsspiel gegen jeden Gruppengegner durchgeführt. Danach folgte eine weitere Doppelrunde innerhalb von zwei durch die Platzierung ermittelten Gruppen, so dass die Gesamtanzahl der Spiele pro Mannschaft 40 Spiele betrug. Danach folgten Pre-Playoffs für die Mannschaften auf den Plätzen fünf bis zwölf, während die vier Erstplatzierten für das Viertelfinale der Playoffs qualifiziert waren. Sowohl die Pre- als auch die Playoffs selbst wurden durchgängig im Modus Best of Five ausgespielt.

Meister wurde der Gewinner der Playoffs. Der dritte Platz wurde in einer Best of Three-Serie zwischen den Halbfinal-Verlierern ausgespielt. Da die Liga nach der Saison aufgelöst wurde, gab es keine Absteiger.

Tabelle

Topscorer

Playoffs

Pre-Playoffs 

 HC Košice – DS Olomouc 5:0 (1:0,1:0,3:0)
 HC Košice – DS Olomouc 4:3 (0:1,2:2,2:0)
 DS Olomouc – HC Košice 3:4 n. P. (1:0,2:0,0:3,0:0)

Der HC Košice qualifiziert sich mit drei Siegen für das Viertelfinale.

 AC ZPS Zlín – Dukla Jihlava 4:1 (3:1,0:0,1:0)
 AC ZPS Zlín – Dukla Jihlava 3:2 n. V. (1:1,0:1,1:0,1:0)
 Dukla Jihlava – AC ZPS Zlín 5:3 (1:0,1:1,3:2)
 Dukla Jihlava – AC ZPS Zlín 6:1 (2:1,1:0,3:0)
 AC ZPS Zlín – Dukla Jihlava 3:2 (1:1,0:1,2:0)

Der AC ZPS Zlín qualifiziert sich mit 3:2 Siegen für das Viertelfinale.

 Poldi Kladno – ŠKP PS Poprad 6:2 (0:0,2:2,4:0)
 Poldi Kladno –  ŠKP PS Poprad 4:0 (1:0,1:0,2:0)
 ŠKP PS Poprad –  Poldi Kladno 4:3 (0:1,1:1,3:1)
 ŠKP PS Poprad –  Poldi Kladno 5:0 Forfait (3:0,2:1,-:-); Spielabbruch
 Poldi Kladno –  HC Poprad 5:0 Forfait; nicht ausgespielt

Poldi Kladno qualifiziert sich mit 3:2 Siegen für das Viertelfinale.

 Motor České Budějovice – HC Pardubice 1:2 (1:1,0:1,0:0)
 Motor České Budějovice – HC Pardubice 3:5 (0:1,3:1,0:3)
 HC Pardubice – Motor České Budějovice 1:0 (0:0,0:0,1:0)

Der HC Pardubice qualifiziert sich mit drei Siegen für das Viertelfinale.

Turnierplan

Viertelfinale 
 HC Chemopetrol Litvínov – HC Pardubice 3:2 n. V. (0:1,1:1,1:0,1:0)
 HC Chemopetrol Litvínov – HC Pardubice 6:3 (2:1,1:1,3:1)
 HC Pardubice – HC Chemopetrol Litvínov 0:4 (0:3,0:0,0:1)

Der HC Chemopetrol Litvínov besiegt den HC Pardubice klar mit drei Siegen und qualifiziert sich damit für das Halbfinale.

 HC Sparta Prag – AC ZPS Zlín 5:0 (1:0,2:0,2:0)
 HC Sparta Prag – AC ZPS Zlín 5:2 (1:0,1:1,3:1)
 AC ZPS Zlín – HC Sparta Prag 3:2 (0:1,1:0,2:1)
 AC ZPS Zlín – HC Sparta Prag 2:4 (1:1,1:3,0:0)

Der HC Sparta Prag zieht mit 3:1 Siegen in das Halbfinale ein.

 Dukla Trenčín – HC Košice 5:1 (0:0,2:1,3:0)
 Dukla Trenčín – HC Košice 4:2 (2:1,1:1,1:0)
 HC Košice – Dukla Trenčín 2:4 (1:2,1:1,0:1)

Dukla Trenčín gewinnt die Serie mit drei Siegen und erreicht damit das Halbfinale.

 Vítkovice – Poldi Kladno 2:1 (0:1,0:0,2:0)
 HC Vítkovice – Poldi Kladno 5:4 (3:2,2:1,0:1)
 Poldi Kladno – HC Vítkovice 4:2 (1:0,0:1,3:1)
 Poldi Kladno – HC Vítkovice 3:0 (1:0,0:0,2:0)
 HC Vítkovice – Poldi Kladno 9:1 (2:1,6:0,1:0)

 Der HC Vítkovice gewinnt die Serie mit drei Siegen und erreicht damit das Halbfinale.

Halbfinale 
 HC Chemopetrol Litvínov – HC Vítkovice 2:6 (1:2,1:1,0:3)
 HC Chemopetrol Litvínov – HC Vítkovice 2:7 (1:4,0:0,1:3)
 HC Vítkovice – HC Chemopetrol Litvínov 7:8 n. V. (1:5,6:2,0:0,0:1)
 Vítkovice – HC Chemopetrol Litvínov 4:5 n. P. (1:1,1:1,2:2,0:0)
 HC Chemopetrol Litvínov – HC Vítkovice 2:3 (1:2,1:1,0:0)

Der HC Vítkovice gewinnt die Serie gegen Litvínov mit 3:2 und zieht damit in das Playoff-Finale ein.

 HC Sparta Prag – Dukla Trenčín 9:3 (2:1,5:1,2:1)
 HC Sparta Prag – Dukla Trenčín 4:3 (3:0,1:2,0:1)
 Dukla Trenčín – HC Sparta Prag 4:3 (3:0,0:0,1:3)
 Dukla Trenčín – HC Sparta Prag 4:1 (1:1,1:0,2:0)
 HC Sparta Prag – Dukla Trenčín 7:2 (1:0,3:1,3:1)

Der HC Sparta Prag gewinnt die Serie gegen Dukla Trenčín mit 3:2 und zieht damit in das Playoff-Finale ein.

Finale 
 HC Sparta Prag – HC Vítkovice 5:3 (2:0,1:2,2:1)
 HC Sparta Prag – HC Vítkovice  1:2 PP (0:0,1:1,0:0,0:1)
 HC Vítkovice – HC Sparta Prag 4:5 (1:1,2:3,1:1)
 HC Vítkovice – HC Sparta Prag 4:5 (1:1,2:1,1:3)
Der HC Sparta Prag gewinnt die Finalserie mit 3:1 Siegen und wird damit zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte tschechoslowakischer Meister.

Serie um Platz 3 
 HC Dukla Trenčín – HC Chemopetrol Litvínov 4:3 (1:0,2:1,1:2)
 HC Chemopetrol Litvínov – HC Dukla Trenčín 4:3 (3:1,1:2,0:0)
 HC Chemopetrol Litvínov – HC Dukla Trenčín 3:4 (1:2,1:1,1:1)

Dukla Trenčín erreicht mit 2:1 Siegen Platz drei der Meisterschaft.

Topscorer

Meistermannschaft des HC Sparta Prag

Auszeichnungen

Extraliga-Qualifikation 
Die Gewinner der Halbfinals der tschechischen Gruppe der zweiten Spielklasse, der HC Stadion Hradec Králové und der HC Vajgar Jindřichův Hradec, steigen in die neue tschechische Extraliga auf.

Die sechs besten Vereine der slowakischen Gruppe der zweiten Spielklasse, der AC Nitra, MHk 32 Liptovský Mikuláš, HC Hutník ZŤS Martin, HC Prešov, HKm Zvolen und HK Spišská Nová Ves, qualifizierten sich für die neu gegründete slowakische Extraliga.

Einzelnachweise

Weblinks 
 1. Liga-Statistiken (tschechisch)
 1st hockey league 1992/93
 

Saison der 1. Liga (Tschechoslowakei)
Eishockeysaison 1992/93